Зеновій Гучок (нар. 10 вересня 1958, с.Київець, Миколаївський район, Львівська область, Україна) — український співак, музикант, автор пісень, Заслужений діяч естрадного мистецтва України, Заслужений артист України.
 Гучок Анастасія Анатоліївна, Анастасія Гучок (біл. Анастасія Гучок; нар. 17 січня 1992(19920117), Мінськ) — білоруська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу.

Українські прізвища